"Strada" pode ser:
 Fiat Strada, automóvel
 La strada, filme
 Castions di Strada, comuna italiana da Friuli Veneza Giúlia
 San Martino in Strada, comuna italiana da Lombardia
 San Nicola la Strada, comuna italiana da Campânia
 Honda CBX 200 Strada, motocicleta
 Mitsubishi Strada, automóvel

Desambiguações de topônimos